Илькинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
Илькинское сельское поселение — входит в Заиграевский район

Владимирская область
Илькинское сельское поселение — входит в Меленковский район